Marcin Krawczyk – polski ekonomista, dr hab.
 Marcin Janos Krawczyk (ur. 1978) – polski aktor
 Marcin Krawczyk (ur. 1982) – polski lekarz